Par ordre chronologique
 Thomas Hodgkin (1831–1913), banquier et historien britannique ;
 Thomas Hodgkin (1798–1866), médecin britannique ;
  (1910–1982), historien anglais.